Channel Key est le nom de deux îles de Floride :
Channel Key, dans les Lower Keys.
Channel Key, dans les Middle Keys.